Старое еврейское кладбище — название иудейских кладбищ в различных европейских городах.

Латвия 
 Старое еврейское кладбище (Рига) — кладбище в Риге.

Польша 
 Старое еврейское кладбище (Белхатув) — кладбище в Белхатуве;
 Старое еврейское кладбище (Вроцлав) — кладбище во Вроцлаве;
 Старое еврейское кладбище (Калиш) — кладбище в Калише;
 Старое еврейское кладбище (Краков) — кладбище в Кракове;
 Старое еврейское кладбище (Краков, Подгуже) — кладбище в краковском районе Подгуже;
 Старое еврейское кладбище (Лелюв) — кладбище в Лелюве;
 Старое еврейское кладбище (Лодзь) — кладбище в Лодзи;
 Старое еврейское кладбище (Люблин) — кладбище в Люблине;
 Старое еврейское кладбище (Новы-Сонч) — кладбище в Новы-Сонче;
 Старое еврейское кладбище (Санок) — кладбище в Саноке;
 Старое еврейское кладбище (Цешин) — кладбище в Цешине.

Чехия 
 Старое еврейское кладбище (Бенешов) — кладбище в Бенешове;
 Старое еврейское кладбище (Горжице) — кладбище в Горжице;
 Старое еврейское кладбище (Гостоунь) — кладбище в Гостоуне;
 Старое еврейское кладбище (Либешице) — кладбище в Либешице;
 Старое еврейское кладбище (Острава) — кладбище в Остраве;
 Старое еврейское кладбище (Прага) — кладбище в Праге;
 Старое еврейское кладбище (Пльзень) - кладбище в Пльзене;
 Старое еврейское кладбище (Рожмберк-над-Влтавоу) - кладбище в Рожмберке-над-Влтавоу;
 Старое еврейское кладбище (Роуднице-над-Лабем) - кладбище в Роуднице-над-Лабеме;
 Старое еврейское кладбище (Смихов) — кладбище в пражском районе Смихов;
 Старое еврейское кладбище (Табор) — кладбище в Таборе;
 Старое еврейское кладбище (Тахов) — кладбище в Тахове;
 Старое еврейское кладбище (Теплице) — кладбище в Теплице;
 Старое еврейское кладбище (Удлице) — кладбище в Удлице;
 Старое еврейское кладбище (Усти-над-Лабем) — кладбище в Усти-над-Лабеме;
 Старое еврейское кладбище (Ходова-Плана) — кладбище в Ходове-Плане
 Старое еврейское кладбище (Ческа-Липа) — кладбище в Ческа-Липе;
 Старое еврейское кладбище (Швигов) — кладбище в Швигове;